Spring Hill kan avse:

Geografi

Australien 

 Spring Hill, Queensland, stadsdel i Brisbane,

USA 

 Spring Hill, Florida, ort, Hernando County, 
 Spring Hill, Iowa, ort, Warren County, 
 Spring Hill, Kansas, ort, Johnson County, 
 Spring Hill, Tennessee, ort, Maury County, 
 Spring Hill, Minnesota, ort, Stearns County, 
 Spring Hill, Pennsylvania, ort, Cambria County,